Гран-при Бельгии 2000 года — тринадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 27 августа 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Рубенс Баррикелло 1:53,803
 Старт гонки дан за автомобилем безопасности.
 Мика Хаккинен завоевал лидерство после двойного обгона Михаэля Шумахера и отстававшего на круг Рикардо Зонты.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии